В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Уичито ():

 округ '''Уичито''' — американский округ штата Техас.
 округ '''Уичито''' — американский округ штата Канзас.